Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чотириразовими чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1987 в австралійському спорті
1987 у жіночому тенісі